Івуа́-ле-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Орлеана, 30 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 894,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Івуа-ле-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Івуа-ле-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер